

Моісеєнко 
 Моісеєнко Андрій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Моісеєнко Володимир Миколайович (*24 січня 1956, місто Донецьк) — український політик.
 Моісеєнко Володимир Миколайович (1974—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Моісеєнко Володимир Миколайович (сценарист) (1963—2011) — російський сценарист.
 Моісєєнко Ігор Олексійович (нар. 10 липня 1962, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) — український журналіст, поет, прозаїк, кінодраматург.
 Моїсеєнко Олександр Олександрович (* 1980) — міжнародний гросмейстер, чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату Європи в особистих першостях.
 Моїсеєнко Олександр Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Моісєєнко 
 Моісєєнко Сергій Олександрович (1988—2021) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Мойсеєнко
 Мосієнко

Примітки